Уче́ние (поэт. и разг. вариант: ученье) — термин, который в русском языке может означать одно из двух близких понятий.
 Обучение, образование, вид деятельности, целью которого является приобретение человеком знаний, умений и навыков.
 Совокупность теоретических положений какой-либо области знаний, система взглядов какого-либо учёного, мыслителя (см. доктрина); совокупность догматов какого-либо религиозного культа (вероучение).

Разновидности обучения 
 Организованное: осуществляется в образовательных учреждениях;
 Неорганизованное: осуществляется в других видах деятельности как их побочный, дополнительный результат. Учение может приобрести характер самообразования..

Множественное число 
 Уче́ния (см. также Войсковой манёвр) или сборы — тренировочная имитация военных или боевых действий.

Примечания

Ссылки 
 Новый словарь русского языка: толково-словообразовательный. Свыше  словарных статей, около  семантических единиц / Т. Ф. Ефремова. — 2-е издание, стереотипное. — М.: Русский язык, 2001. — ISBN 5-200-02856-6.
 Том 1 : А-О. — 2001. — X, 1210 с. — ISBN 5-200-02857-4
 Том 2 : П-Я. — 2001. — X, 1084 с. — ISBN 5-200-02858-2